Дуплищи — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Деревня расположена в 14 км к западу от города Пустошка, западнее Соинского озера.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 40 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района